Джон Стю́арт (): Джон Стюарт, граф Мар (1459—1479) — сын шотландского короля Якова II
 Джон Стюарт, граф Мар (1479—1503) — сын шотландского короля Якова III